

Юг — многозначный термин:
 Юг — сторона света, находящаяся на юге.

Топонимы 
Реки
 Юг — в Вологодской и Кировской областях, правая составляющая Северной Двины
 Юг (приток Быстрого Таныпа) — в Башкортостане
 Юг (приток Бабки) (Полуденный Юг) — в Пермском крае
 Юг (приток Тимшора) — в Пермском крае
 Юг (приток Турки) — в Пермском крае
 Юг (река, впадает в Воткинское водохранилище) — в Пермском крае
 Юг (река, впадает в Горьковское водохранилище) между Заволжьем и Чкаловском — в Нижегородской области правый приток Волги
 Юг (приток Кильмези) — в Кировской области
 Юг — в Плесецком районе Архангельской области, впадает в Верхнее Кармозеро

Населённые пункты
 Юг — посёлок в Пермском крае, Россия.

Техника 
 «Юг» — серия космических аппаратов
 «Юг» — средний разведывательный корабль пр. 862

Средства массовой информации 
 «Юг» — политическая, экономическая и литературная газета, выходила в Ростове-на-Дону в 1893—1895 гг.
 «Юг» — научно-литературная, политическая, сельскохозяйственная и коммерческая газета; издававшаяся в городе Херсоне с 1897 года; издатель-редактор В. И. Гашкевич.
 «Юг» — научно-литературный журнал, издававшийся в Одессе в 1882 году; редактор-издатель В. Яковлев.
 «Юг» — социально-политическая и культурная газета, основанная в Одессе в январе 1938 года и известная как «Большевистское знамя», а затем «Знамя коммунизма». Переименована в «Юг» в начале 1990-х, закрыта в середине 2013 года.

Персоналии 
 Юг I
 Юг II де Кандавен (ум. до 1130) — граф Сен-Поля в 1091—1119.
 Юг III де Кандавен (ум. 1141) — граф Сен-Поля с 1130.
 Юг, Коралин (род. 1984) — французская лыжница, участница Олимпийских игр в Сочи.
 Юг, Матей (род. 1980) — словенский футбольный арбитр категории ФИФА.
 Юг, Пьер-Франсуа, барон д'Анкарвиль (1719—1805) — французский историк искусства, писатель, авантюрист.

Другое 
 «Ю.Г.» — российская рэп-группа
 Юг — вариант имени .
 Юг — сторона в Гражданской войне США.
 «Юг» — фильм Виктора Эрисе.
 «Юг» — хорватский ватерпольный клуб из Дубровника.
 «Юг» — название российского регбийного клуба «Богатыри» из Краснодара до 2012 года.

См. также

Примечания